garłacz – broń palna o krótkiej, rozszerzającej się u wylotu lufie.
 garłacz – rodzaj granatnika.
 garłacz – ozdobne, wystające poza lico muru, zakończenie rynny dachowej.
Rasy gołębia skalnego (domowego):
 Garłacz angielski
 Garłacz brneński
 Garłacz górnośląski koroniasty
 Garłacz hanacki
 Garłacz pomorski
 Garłacz siodłaty